Маленькі жінки () — роман  Луїзи Мей Елкотт.

Фільми 
 Маленькі жінки (фільм, 1933)
 Маленькі жінки (фільм, 1949)
 Маленькі жінки (фільм, 1994)
 
 Маленькі жінки (фільм, 2019)

Телевізійні серіали 
 
  — аніме-серіал 1987 року, створений студією Nippon Animation.